Il existe deux programme Voyager :
 le programme Voyager Mars, projet d’exploration de la planète Mars, abandonné en 1971 ;
 le programme Voyager, deux sondes spatiales lancées en 1977 et qui ont exploré les planètes Jupiter, Saturne, Uranus, et Neptune.